Доктор Мануел Веласко Суарез има више значења:

 Доктор Мануел Веласко Суарез (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Мануел Веласко Суарез (Чијапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Мануел Веласко Суарез (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Мануел Веласко Суарез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Мануел Веласко Суарез (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Мануел Веласко Суарез, Провиденсија (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доктор Мануел Веласко Суарез (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику